Марк Ноулз і Деніел Нестор були чемпіонами попереднього року, але цього разу не грали разом. Ноулз був партнером Махеша Бгупаті, але їх перемогли у першому колі Стівен Гасс і Росс Гатчінс.
Нестор грав у парі з Ненадом Зимоничем і вони досягнули фіналу, де їх перемогли Пабло Куевас і Луїс Орна.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2008 у тенісі